Ни́ла — село в Переславском районе Ярославской области при речке Нилке.

История 

Село Нила была давнишним центром и административным пунктом Нильского стана, существовавшего до конца XVIII столетия. 3 февраля 1532 года великий князь Василий Иванович дал это село Горицкому монастырю. В 1764 году при секуляризации перешла в казну.

Церковь Архангела Михаила известна с 1628 года. В XVIII столетии эта церковь была перестроена, но в котором именно году, сведений нет. В 1810 году вместо деревянной церкви усердием прихожан устроен существующий ныне каменный храм. Престолов в нём два: в холодной в честь Казанской иконы Божией Матери, в приделе тёплом во имя архистратига Михаила.

Население

Литература 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района